

Калмиково — село, Багратіоновський район, Калінінградська область
 Калмиково — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Калмиково — присілок, Моргауський район, Чувашія